Yusakû Kudô est un personnage du manga Détective Conan. Il est le père de Shinichi et un célèbre auteur de romans à énigmes. Il a inventé de nombreux personnages comme le Baron Noir et surpasse son fils en tant que détective. 

 Voix japonaises : Hideyuki Tanaka (Yusaku Kudo), Sumi Shimamoto (Yukiko Fujimine)

Yusaku Kudo et Yukiko Fujimine(-Kudo) sont respectivement le père et la mère de Shinichi. Yusaku est écrivain de nouvelles et romans policiers à suspens mondialement connus (dont le Baron Noir est l'un des personnages les plus célèbres), et Yukiko est une ancienne actrice de cinéma, spécialiste du déguisement, restée très célèbre. Bien que vivant séparés à l'étranger, ils sont au courant de la transformation physique de leur fils, et tentent à plusieurs reprises de l'aider, à leur manière, grâce à leur intelligence exceptionnelle. Yusaku est aussi un vieil ami du Commissaire Megure et a aidé plusieurs fois la police japonaise lors d'enquêtes difficiles, comme le fait Shinichi, et a ainsi tissé des liens avec Interpol et plusieurs polices internationales. Fortunés, ils sont propriétaires du Manoir Kudo à Beika, Tokyo, où vit Shinichi (et actuellement Subaru Okiya). Yusaku et Yukiko paient Kogoro rubis sur l'ongle pour qu'il prenne soin de "Conan" en leur absence. Ils ont un côté farceur malgré leur quotient intellectuel très élevé, et ne peuvent s'empêcher de taquiner leur fils même dans les situations les plus sérieuses.

Yukiko connaît très bien les Etats-Unis, et est d'ailleurs très amie avec une célèbre actrice américaine avec laquelle elle a longtemps tourné il y a des années, Sharon Vineyard, alias Chris Vineyard, alias Vermouth, haut cadre de l'Organisation que traque son fils. Toutes deux ont suivi les cours de déguisement de l'ancien Kid, Toichi Kuroba, et se font aujourd'hui face dans la lutte. Elle a compris que Vermouth sait pour l’identité de son fils et pour l'APTX, et cherche à savoir pourquoi elle ne vieillit pas, et pense que cela a à voir avec les projets secrets de Suguru Itakura, informaticien et technicien d'effets spéciaux réputé qui les a longtemps aidées dans leurs films, et qui a été forcé de travailler pour l'Organisation. Yukiko aide ensuite Shuichi Akai à se déguiser en Subaru Okiya, et est revenue récemment au Japon avec son mari pour aider leur fils dans sa lutte contre le Boss de l'Organisation, mettant en place un plan avec Bourbon et Akai.

Histoire
Très courtisé par les producteurs, il vit avec sa femme Yukiko Fujimine à Los Angeles aux États-Unis depuis trois ans, laissant Shinichi seul au Japon .Lorsqu'ils apprennent que leur fils a été rajeuni, ils reviennent au Japon pour le persuader de quitter le pays mais il refuse. Par la suite, ils reviendront plusieurs fois lui venir en aide. Yusakû est un proche ami du professeur Agasa et du commissaire Jūzō Megure, en effet, Yusaku Kudo aide quelquefois l'inspecteur pour résoudre des cas difficiles.

Personnalité

Le nom de Yusaku vient de Shunsaku Kudo (protagoniste du drame TV ) et de l'acteur Yusaku Matsuda.

Relations

Familiale
 Yukiko 

Yusaku a d'abord une relation très difficile avec sa femme : ils vivent séparés à cause de la trop grande absence de Yusaku et de sa notoriété, qui l'amène à fréquenter plusieurs femmes, d'autant qu'ils se disputaient fréquemment et ne s'entendaient plus comme au premier jour, comme lors de leur déclaration d'amour étant jeunes (volume 26). Cependant, au fur et à mesure du manga, les deux se rapprochent, et voyagent désormais ensemble entre Etats-Unis et Japon. Ils se sont également réunis autour de leur fils, en danger à cause de l'Organisation. Leur complicité et l'association de leurs deux talents ont maintes fois permis à Shinichi ou Subaru Okiya de se cacher de l'Organisation.

 Shinichi Kudo

Yusaku a une très grande confiance en son fils, à qui il a transmis sa surdouance et son goût pour les romans policiers et la résolution d'enquêtes. C'est pourquoi il n'est pas inquiet de le laisser seul chez lui et face à l'Organisation, même si, récemment, il a décidé de revenir, face aux problèmes de son fils avec Rum et le Boss. Il aide également son fils à démanteler l'Organisation à sa manière, en résolvant par exemple l'énigme "Carasuma", ou encore en faisant appel à ses amis d'Interpol.

Amicale
Agasa

Très proche de son vieil ami et voisin de longue date, dont il sait qu'il peut compter sur lui en toute circonstance, même envers son fils.

Inspecteur Megure

Yusaku a longtemps été accepté sur les scènes de crime par l'inspecteur, de par sa grande capacité à résoudre les énigmes et du fait qu'ils étaient amis. De plus, Yusaku avait besoin d'être plus proche des scènes de crime pour ses romans policiers. Yusaku a rencontré Megure pour la première fois lorsqu'il dinait au restaurant avec Yukiko et qu'il a résolu une affaire similaire à celle que résoudrait Shinichi dans les mêmes circonstances, des années plus tard (volume 26).

Toichi Kuroba

Yusaku a affronté le premier Kid, le père de Kaito, Toichi Kuroba, il y a des années, et est même celui qui lui a donné le nom de "Kid 1412".

Popularité
eBookJapan a fait un sondage de popularité du  au  dans lequel les lecteurs (internationaux inclus) de Détective Conan pouvaient voter pour leur personnage préféré. Yusakû Kudô est classée  dans le sondage avec 45 votes sur un total de  votes.

Notes et références

 http://www.detectiveconanworld.com/wiki/Yusaku 

Kudo, Yusaku
Kudo, Yusaku
Personnage de fiction japonais
Personnage de fiction créé en 1994

en:Yusaku_Kudo#Booker_Kudo
it:Personaggi di Detective Conan#Yusaku Kudo